Мете Газоз (; ) — лучник из Турции, олимпийский чемпион, участник двух Олимпийских игр (2016, 2020) и финала Кубка мира.

Биография 
Газоз родился 8 июня 1999 года. В настоящее время он учится в средней школе İhlas Kolej в Бахчелиэвлере.

Карьера 
Газоз начал заниматься стрельбой из лука в 2010 году, он является правшой. Его дебют на международном уровне состоялся в 2013 году.

Газоз выиграл серебряную медаль в командном юниорском турнире на чемпионате мира по в 2013 году в китайском Уси. Он участвовал в летних юношеских Олимпийских играх 2014 года в Нанкине и в Европейских играх 2015 года в Баку. Также он является участником чемпионата мира 2015 года, который проходил в Копенгагене.

Газоз выиграл серебряную медаль в соревнованиях в олимпийском луке в категории Cadet на Кубке Европы среди юношей 2015 года в Клагенфурте и еще одну серебряную медаль в командном зачете на чемпионате мира по стрельбе из лука в помещении в Анкаре (2016).

Газоз представлял Турцию на Олимпийских играх в Рио. 8 августа 2016 года на стадии 1/32 финала Мете Газоз победил француза Пьера Плиона со счетом 6-5. Во втором матче 1/16 тура он проиграл со счётом 3-7 голландцу Шефу ван ден Бергу.

Он выиграл бронзовую медаль в соревнованиях юниоров в миксте на чемпионате мира по стрельбе из лука среди юниоров 2017 года в Росарио. Газоз выступал вместе с Ясемин Анагез.

Он выиграл серебряную медаль в личном первенстве среди юниоров на чемпионате мира помещении 2018 года, проходившем в Янктоне, штат Южная Дакота.

Он выиграл золотую медаль в личном зачете в стрельбе с дистанции 70 метров на Средиземноморских играх 2018 года в Таррагоне.

Мете Газоз завоевал право участвовать второй раз подряд на Олимпиаде, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020 на 2021 год. В индивидуальном турнире завоевал олимпийского золото, победив в финале чемпиона Лондонских игр итальянца Мауро Несполи.

Примечания 

Стрелки из лука Турции
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года
Олимпийские чемпионы от Турции
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года